

Toponymes 

 Cazelles, ancienne commune française de la Gironde, aujourd'hui intégrée à Prignac-et-Marcamps
 Cazelles, ancienne commune française du Tarn, aujourd'hui intégrée à Livers-Cazelles

Patronymes 

 Danton Cazelles (1867-1961), écrivain français et de langue occitane, majoral du Félibrige ; 
 Émile-Honoré Cazelles (1831-1908), haut fonctionnaire et philosophe français, traducteur d'œuvres philosophiques ; 
 Henri Cazelles (1912-2009), prêtre, théologien et exégète français ; 
 Jean Cazelles (1860-1924), juriste et homme politique français ; 
 Julien Cazelles (1905-1969), résistant, député du Var, maire de Roquebrune-sur-Argens ; 
 Mathieu Cazelles (1793-1880), homme politique français ; 
 Raymond Cazelles (1917-1985), historien français, spécialiste du .

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme